Lobonematidae är en familj av maneter. Lobonematidae ingår i ordningen lungmaneter, klassen maneter, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lobonematidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lungmaneter
Lobonematidae